Holzem ist der Name folgender Ortschaften:

 Holzem (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Holzem (Mamer), Ortschaft der Gemeinde Mamer, Luxemburg
 Holzem (Wachtberg), Ortsteil von Wachtberg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Holzem ist der Familienname folgender Person:
 Andreas Holzem (* 1961), deutscher Theologe